Füzesabony beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Füzesabony
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Füzesabony
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Füzesabony